Fabián Ramírez puede referirse a:

Fabián Ramírez (deportista): un deportista argentino.
Fabián Ramírez (guerrillero): un exguerrillero colombiano.